Le district de Dong'an (东安) est une subdivision administrative de la province du Heilongjiang en Chine ;
 Le xian de Dong'an (东安) est une subdivision administrative de la province du Hunan en Chine.
Dans les deux cas, ce nom signifie : « paix (ān) de l’Est (dōng) ».

Homonymie de toponyme